De Codt is een achternaam, en kan verwijzen naar de volgende personen: 
 Familie de Codt
 Albert de Codt (1762-1819), Zuid-Nederlands edelman en burgemeester van Ieper
 Jean de Codt (1955), voorzitter van het Hof van Cassatie in België